Bagage bezeichnet:

 aus der französischen Sprache übernommene Bezeichnung für Gepäck
 im 16. und 17. Jahrhundert den Tross eines Landsknechtheeres, siehe Tross#Dreißigjähriger Krieg
 (davon abgeleitet abwertend) Gesindel, Pack

Siehe auch: